

Personnes

Pseudonyme 

 Rosetta Aiello surtout connue comme Charlotte Leslie (1945-), chanteuse française.

 Stefano Delle Chiaie (1936-2019), un activiste néofasciste italien.

Prénom 
Alfa est un prénom.

Sigle 

ALFA peut désigner :
 Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance.

Toponyme 

 Alfá, un village du dème de Mylopótamos, en Crète.

Autres 
Alfa peut faire référence à :
 Alfa, une plante de la famille des Poaceae.

ALFA peut faire référence à :
 ALFA, une entreprise mexicaine créée en 1974.

Voir aussi 
 Groupe Alpha ou Groupe Alfa, une force spéciale du Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie
 Groupe Alpha, une force spéciale du Service de sécurité d'Ukraine
 Classe Alfa, une gamme de sous-marins soviétiques
 Beït-Alfa, un kibboutz de la vallée de Jezreel
 Alfa Romeo, la marque automobile italienne
 Mahindra Alfa, un tricycle vendu en Inde
 Alfa TV, un réseau de chaînes télévisées bulgare
 Radio Alfa, une radio lusophone émettant en Île-de-France